Bandai – japońska firma produkująca zabawki
 Bandai (Fukushima) – miasto (miasteczko, machi) w Japonii, w prefekturze Fukushima
 Bandai (góra) – stratowulkan w Japonii, w prefekturze Fukushima